Puchar Świata w skeletonie 2011/2012 była to 26. edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się w Igls 28 listopada 2011 roku, a zakończył 11 lutego 2012 roku w Calgary. Zdobywcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Łotysz Martins Dukurs, natomiast w rywalizacji kobiet triumfowała reprezentantka Wielkiej Brytanii Shelley Rudman.

Punktacja

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Świata w skeletonie
2011 w skeletonie
2012 w skeletonie